«Emotion & Commotion» () — десятый студийный альбом британского гитариста Джеффа Бека, выпущенный в апреле 2010 года на лейбле Atco Records.

Об альбоме 
Emotion & Commotion не является чисто инструментальным, в качестве вокалисток выступили Джосс Стоун, Имельда Мэй и Оливия Сэйф. В диск включены кавер-версии известных песен, таких как «Over the Rainbow», «Corpus Christi Carol», «Lilac Wine» и других известных произведений.

Список композиций

Участники записи 
 Джефф Бек — электрическая гитара
 Джосс Стоун — вокал (5, 9)
 Имельда Мэй — вокал (7, 11)
 Оливия Сэйф — вокал (6, 10)
 Джейсон Ребелло — клавишные
 Пит Мюррей — клавишные, аранжировка оркестра
 Винни Колаюта — ударные, перкуссия
 Клайв Димер — ударные
 Эрл Харвин — ударные
 Алессиа Матталиа — барабаны
 Луис Джардим — перкуссия
 Крис Брюс — бас-гитара
 Пино Палладино — бас-гитара
 Тэл Вилкенфелд — бас-гитара
 Стив Липсон — продюсер
 Тревор Хорн — исполнительный продюсер

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Emotion Commotion на discogs.com

Альбомы Джеффа Бека
Альбомы, спродюсированные Тревором Хорном